Pastel de Sangre és un film de terror rodat l'any 1971,compost de quatre esquetxs, primeres obres dels directors Jaime Chávarri, Emilio Martínez Lázaro, Josep Maria Vallès i Torner i Francesc Bellmunt.

Referències 

Obres del 1971
Pel·lícules de terror